Dalila Jakupović (ur. 24 marca 1991 w Jesenicach) – słoweńska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Po raz pierwszy w zawodowym turnieju wzięła udział w czerwcu 2007 roku, w turnieju rangi ITF w Sarajewie. Zwyciężyła w pięciu singlowych i dziesięciu deblowych turniejach tej rangi.

W zawodach cyklu WTA Tour Słowenka wygrała dwa turnieje w grze podwójnej z pięciu rozegranych finałów. Osiągnęła też jeden finał singlowy i zwyciężyła w dwóch turniejach deblowych z sześciu rozegranych finałów w ramach cyklu WTA 125.

Tenisistka jest również reprezentantką swojego kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 5 (2–3)

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Gra podwójna 6 (2–4)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)
Słoweńskie tenisistki